Drathschmidt von Bruckheim ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Drathschmidt von Bruckheim, Ehename von Anna Kratz (Schauspielerin) (1837–1918), deutsch-österreichische Schauspielerin und Sängerin (Sopran) 
 Eduard Drathschmidt von Bruckheim, österreichischer Theateragent 
 Karl Drathschmidt von Bruckheim (1837–1922), deutsch-tschechischer Feldzeugmeister 
 Wilhelm Drathschmidt von Bruckheim (1846–1925), österreichischer Bahndirektor